USS Ringgold ist der Name zweier Schiffe der United States Navy:

USS Ringgold (DD-89), ein Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst gestellt 1918 und 1940 an die Royal Navy übergeben
USS Ringgold (DD-500), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst gestellt 1942 und 1959 an die deutsche Marine übergeben

Ringgold